SMS „Seeadler” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od ptaka drapieżnego – orła morskiego:
 SMS „Seeadler” – krążownik lekki typu Bussard z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Seeadler” – krążownik pomocniczy (rajder) z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich